Нам Джун Пайк (, правильнее Пэк Намджун, ; 20 июля 1932, Сеул, Корея — 29 января 2006, Майами, США) — американо-корейский художник, основатель видеоарта.

Биография 

 20 июля 1932. Родился в Сеуле (Корея), пятый сын в семье.
 1950. Семья Пайка бежит от войны в Корее, сначала в Гонконг, а затем в Японию.
 1956 Пайк заканчивает Токийский университет, где он изучал философию и музыку; темой диссертации было творчество Арнольда Шёнберга.
 1956—1958. Изучает историю музыки в Университете Мюнхена; встречает Карлхайнц Штокхаузен (Karlheinz Stockhausen); изучает композицию в консерватории Фрайбурга.
 1958—1963. Встречает Джона Кейджа, работает в студии электронной музыки в WDR, Кёльн
 1959—1962. Выступает с произведениями музыки действия, представляет произведение Штокхаузена «Originale» в Кёльне.
 1963. Участвует во Флуксусе; международном фестивале музыки в Висбадене; принимает участие в выставке «Exposition of Musik / Electronic Television»; выставляет работы, включающие телевизионные мониторы.
 1963—1964. Путешествует в Японию; встречает Шуя Абе (Shuya Abe); экспериментирует с электромагнитами и цветным телевидением, посещает Нью-Йорк, сотрудничает с Шарлоттой Мурман.
 1965. Первая персональная выставка «Electronic Art» в США в Галерее Bonino в Нью-Йорке; покупка первой портативной видеокамеры.
 1966—1969. Создание инсталляций с несколькими мониторами; работ с искажёнными изображениями при помощи магнита; Электронная опера № 1 исполнена во время программы «The Medium is the Medium», Бостон.
 1969—1970. С Шуя Абе создаёт видеосинтезатор.
 1971. Работа в лаборатории WNET, Нью-Йорк.
 1974. Создаёт одну из самых знаменитых работ — инсталляцию «»: статуя сидящего Будды обращена к собственному изображению на телевизионном экране, которое передаётся с видеокамеры, направленной на Будду.
 1976. Ретроспектива в Kolnischer Kunstverein, Кёльн.
 С 1979. Председатель Staatliche Kunstakademie, Дюссельдорф
 1982. Ретроспектива в Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк
 1 января 1984. Спутниковое вещание Доброе утро Г-н Оруэлл из Центра Помпиду в Париже и студии WNET в Нью-Йорке.
 1987. Избран членом Совета Akademie der Kunste, Берлин.
 1988. Создает медиа башню The more the better из 1003 мониторов, приуроченную к Олимпийским играм в Сеуле.
 1990. Video Arbor устанавливается в Филадельфии как скульптура в публичном пространстве.
 1991—1992. Двойная выставка Video Time — Video Space в Kunsthalle в Базеле и Цюрихе, впоследствии показанная в Дюссельдорфе и Вене. Получает награду Goslar Kaiserringes Award.
 1993. Нам Джун Пайк и Ханс Хааке представляют Германию на Венецианской биеннале.
 1995. Азиатская премия культуры Фукуока
 1996. Художник перенёс инсульт.
 1998. Получает Премию Киото.
 2000. Получает награду National Arts Club Award. Ретроспектива The Worlds of Nam June Paik открывается в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.
 2006. Умер в Майами.

Творчество 

Нам Джун Пэк был пионером видеоарта, он сыграл ключевую роль в приобщении художников и аудитории к возможностям использования видео для творческого самовыражения. Нам Джун Пэк одним из первых начал трансформировать видеоизображение, переходя от буквальной репрезентации объектов и событий к выражению их художественного видения. Его работы затрагивают темы времени и памяти, природу музыки и искусства, суть сенсорного опыта.

Нам Джун Пэк участвовал в движении Флуксус, находился под влиянием композитора Джона Кейджа и его идей использования повседневных звуков и шумов в музыке. В 1959 представил композицию Hommage a John Cage. Этот перформанс сочетал заранее записанную композицию со звуками на сцене, которые создавали люди, курица, мотоцикл и разные объекты. Пэк начал экспериментировать со способами изменения телевизионного изображения. Первой заметной работой в этой области стала инсталляция из двенадцати телевизоров, представленная на выставке Exposition of Music-Electronic Television в 1963. Намджун Пэк использовал магниты для изменения и искажения изображений на экране: большой магнит можно было двигать, создавая абстрактные узоры.

Пэк начал инкорпорировать телевизоры в серию скульптур, изображавших роботов. Ранние работы такого плана были сконструированы преимущественно из кусков проволоки и металла, позднее включали радио и телевизоры. Некоторые скульптуры включали один монитор, другие использовали серию мониторов.

В 1964 Пэк переехал в Нью-Йорк и начал сотрудничать с виолончелисткой Шарлоттой Мурман (Charlotte Moorman), сочетая видео, музыку и перформанс. В работе TV Cello телевизоры были составлены таким образом, что по форме напоминали виолончель. В 1967 произошёл пресловутый инцидент, когда Шарлотта Мурман была арестована за выступление топлес во время исполнения произведения Пэка Opera Sextronique. Двумя годами позднее, в 1969, они представили TV Bra for Living Sculpture, в которой Шарлотта надела бюстгальтер из маленьких телевизионных экранов.

В 1965 компания Сони (Sony) представила Portapak — первую портативную видеокамеру. Пэк купил её, с этого момента художник мог снимать и записывать своё видео. Первым видео Пэка стала запись пробки, созданной кортежем Папы Павла VI: художник записал парад и позднее вечером показал друзьям в Cafe a Go-Go.

Пэк был приглашен участвовать в нескольких экспериментальных семинарах, включая один в WGBH в Бостоне, а другой в WNET в Нью-Йорке. Его первой работой в WGBH был видеоколлаж, поднимавший вопрос о том, кто контролирует опыт просмотра. Голос за кадром давал зрителям различные инструкции, например, закрыть или открыть глаза, а в конечном итоге — выключить телевизор. В WGBH Пэк и инженер Шуя Абе (Shuya Abe) построили первую модель видеосинтезатора, который создавал абстрактные изображения. Пэк использовал синтезатор для сопровождения рок-н-ролла в Video Commune и иллюстрации Четвёртого фортепианного концерта Бетховена. В WNET Намджун закончил серию коротких фрагментов, The Selling of New York, которые сравнивали пропагандируемый образ Нью-Йорка и реальную жизнь города. Global Groove, созданный с Джоном Годфри (John Godfrey), открывался вступлением: «видеопейзаж завтрашнего дня, когда вы сможете переключиться на любую станцию Земли и телепрограммы будут толстыми, как телефонная книга Манхэттена». Дальше следовала быстрая нарезка с кадрами рок-н-ролла, Аллена Гинзберга, Шарлотты Мурман, восточной танцовщицы, Джона Кейджа, барабанщика Навахо, спектакля. Изображение было модифицировано наложением образов. Смена слов и движений, переключение фона создавали ощущение смешения времени и пространства.

В работе Positive Egg изображение яйца на серии мониторов увеличивается в размере до тех пор, пока образ на экране не становится абстрактной неузнаваемой формой. В Video Fish (1975), серия аквариумов с рыбками размещена перед серией мониторов, на которых демонстрируются изображения рыбок.

Ретроспектива работ Пэка прошла в Whitney Museum of American Art весной 1982. Во время празднования нового года 1 января 1984, в эфире прошла передача Good Morning, Mr. Orwell, прямой эфир между Нью-Йорком, Центром Помпиду в Париже и Южной Кореей. С участием Джона Кейджа, Сальвадора Дали, Лори Андерсон, Джозефа Бойса, Мерс Каннингем (Merce Cunningham), Аллена Гинзберга и Peter Orlovsky, George Plimpton и других художников. Пэк показал, что «Большой брат» Оруэлла не состоялся. В 1986 Пэк создал работу Bye Bye Kipling — запись, смешивающую события в Сеуле, Токио и Нью-Йорке. Двумя годами позже, в 1988, Пэк создал The more the better — башню из тысячи трех мониторов для Олимпийских игр в Сеуле.

Произведение 1995 Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii находится в постоянной экспозиции Смитсоновского музея американского искусства и представляет собой великолепный пример культурного критицизма. Этим произведением Пэк предлагает свои комментарии относительно американской культуры, одержимой телевидением, подвижными образами и блестящими вещами. Пэк придумал идею Electronic Superhighway ещё в 1974, описав в тексте Media Planning for the Postindustrial Society. Многие ранние работы и тексты Пэка собраны Judson Rosebush в издании Nam June Paik: Videa 'n' Videology 1959—1973, опубликованной Everson Museum of Art в 1974.

Something Pacific (1986) 
Работа Something Pacific для коллекции Стюарта стала первой постоянной инсталляцией Пэка под открытым небом. Это произведение непосредственно связано со своим расположением, которое включает вестибюль университетского медиа-центра и газоны, окружающие здание. Часть инсталляции на улице включает разрушенные телевизоры, встроенные в ландшафт, некоторые — в паре с Буддами, а один, небольшой Sony Watchman, с миниатюрной фигурой «Мыслителя» Родена. В разительном контрасте с этим кладбищем телевизоров находится вестибюль медиа-центра. С помощью панели управления зрители имеют возможность манипулировать последовательностью записей Пайка и трансляций MTV. Как в большинстве произведений Пэка, в «Something Pacific» видео используется для двух разных опытов переживания времени — созерцание и мгновенная реакция. Пэк сделал телевизоры частью ландшафта, чтобы драматизировать своё убеждение в том, что телевидение определяет американский ландшафт со Второй мировой войны.

TV Garden (1977/2002) 
В TV Garden 120 телевизионных мониторов выглядят экзотическими цветами в пышном саду из 600 растений. Природа, технологии и искусство вступают в поэтический союз. Цветное визуальное богатство на экранах — композиция «Global Groove». В 1973 Пэк с японцем Шуя Абе создал синтезатор, который изменяет и трансформирует отснятый материал. Вместо трансляции банальных ежедневных развлечений, телевизор начинает играть креативную роль. В этом искусственном ландшафте технология предлагает человеку возможность творческого размышления. Существует три версии этой наиболее известной мульти-телевизионной инсталляции Пэка.

Публичные коллекции 
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Вашингтон, США
 Художественный музей Америки, Вашингтон, США
 Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон, США
 Indianapolis Museum of Art, Индиана, США
 Музей современного искусства, Нью-Йорк, США
 Albright-Knox Art Gallery, Нью-Йорк, США
 San Francisco Museum of Modern Art, Сан-Франциско, США
 Коллекция скульптуры Стюарта в Университете Калифорнии, Калифорния, США
 Ackland Art Museum Университета Северной Каролины, США
 Гарвардский художественный музей, Массачусетс, США
 Smith College Museum of Art, Массачусетс, США
 Los Angeles County Museum of Art Database, США
 Smart Museum of Art Университета Чикаго, США
 Walker Art Center, Миннесота
 Национальная галерея Австралии, Канберра, Австралия
 Художественная галерея Квинсленда, Брисбен, Австралия
 Музей современного искусства Фонда Людвига, Вена, Австрия
 Королевский музей изящных искусств Брюссель, Бельгия
 DaimlerChrysler Collection, Берлин, Германия
 Kunsthalle zu Kiel, Киль, Германия
 Художественный музей Вольфсбурга, Германия
 Художественная коллекция Северной Рейн-Вестфалии, Дюссельдорф, Германия
 Ludwig Forum für Internationale Kunst, Ахен, Германия
 Музеи Шлезвиг-Гольштейн, Германия
 Wallraf-Richartz-Museum, Кёльн, Германия
 Национальный музей современного искусства, Афины, Греция
 Национальный музей Рейна София, Мадрид, Испания
 Музей современного искусства города Парижа, Париж, Франция
 Художественный музей Сент-Галлен, Швейцария
 Fukuoka Art Museum, Фукуока, Япония

Фильмы о художнике 
 Nam June Paik — The Tiger Lives — Lee Do-kyung
 Нам Джун Пайк — пионер видеоарта / Play it Again Nam ! / 1990 / Жан-Поль Фаржье

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвященный художнику
 James Cohan Gallery
На русском языке:
 Статья «В Майами в возрасте 74 лет скончался создатель видеоарта Нам Джун Пайк»
 Умер Нам Джун Пайк
 Умер Нам Джун Пайк (Радио Культура)
 «Дискотека в музее Гуггенхайма», Коммерсант, 2000
 Статья А.Хренова о Нам Джун Пайке, «Маги и радикалы: век американского авангарда», 2011

Современные художники США
Лауреаты премии Хоама в области искусств
Видео-арт
Лауреаты премии Киото
Флюксус